Bare Bones může znamenat:
 Bare Bones (album, Bryan Adams) – koncertní album kanadského rockového hudebníka Bryana Adamse
 Bare Bones (album, Wishbone Ash) –  plně akustické studiové album rockové skupiny Wishbone Ash